Преступность в Японии, как и в любой другой стране, является серьёзной угрозой благополучию и безопасности граждан, соответственно принимаются необходимые меры для борьбы с этим явлением. Хотя если говорить о Японии, то в этой стране по сравнению с другими промышленно развитыми государствами число преступлений, в особенности тяжких, совершаемых против личности относительно невелико. И статистика последних лет показывает, что оно продолжает снижаться по некоторым видам деяний, хотя есть определённые вопросы касающиеся числа преступлений, совершенных иностранцами.

Вступление 
Организованная преступность в лице Якудза существует в Японии уже очень давно — более 200 лет. При этом организация придерживается свода правил, напоминающего кодекс Бусидо самураев. Кроме того, члены банд тесно связаны между собой, а их отношения друг с другом напоминают квазисемейные. На текущий момент такое положение дел является архетипическим, хотя в современную эру эти представления всё больше вытесняются культом силы и денег как организующей концепции. Тем не менее Якудза продолжает преподносить себя в глазах общества как защитник традиционных японских ценностей, иногда даже солидаризируясь в своих воззрениях с правым политическим крылом и используя это как инструменты пропаганды и вербовки в свои ряды новых сторонников.

В 1990 году правительство насчитало не менее 3300 групп Якудза, в которых состояло более 88 000 членов. При этом наибольшая концентрация активности банд приходилась на экономически развитые, урбанизированные районы страны. Хотя практически Якудза присутствует во всех более или менее крупных населенных пунктах и зачастую имеет поддержку местных официальных лиц. Полиция страны ещё в 1960-е предприняла значительные усилия по борьбе с организованной преступностью, в результате чего мелкие кланы стали исчезать, а оставшиеся — объединяться в более крупные и мощные синдикаты. В 1990-е наиболее могущественными кланами были Ямагути-гуми, Сумиёси-каи и Инагава-каи, в совокупности контролирующие более 1600 мелких групп, в которых состояло около 42 000 гангстеров.

В 20-м веке свои кланы Якудза были образованы и на Окинаве. Известно о существовании по крайней мере 2 крупнейших: Кёкурю-каи и Окинава Кокурю-каи, оба входят в перечень групп, упомянутых в законе «О мерах по противодействию организованной преступности» от 1992 года.

Статистика от Национального Полицейского Агентства Японии 

 Можно отметить, что в 2012 году уровень убийств в Японии (0,81) был значительно ниже аналогичного показателя в России (10,2). Анализ данных таблицы также показывает, что число всех упомянутых преступлений продолжало планомерно снижаться с 1926 по 2012 годы, с небольшими всплеском в послевоенный период. Всех, кроме непристойного поведения, которое продемонстрировало устойчивый рост.

Примечания

Внешние ссылки 
 National Police Agency of Japan
 Japan Black Markets 

Преступность в Японии